Шала́гин — фамилия. Известные носители:
 Шалагин, Анатолий Михайлович (род. 1943) — советский и российский физик.
 Шалагин, Андрей Юрьевич (род. 1963) — российский легкоатлет.
 Шалагин, Михаил Андреевич (1933—2017) — советский деятель спорта и организатор музейного дела. 
 Шалагин, Михаил Михайлович (род. 1999) — российский хоккеист.